Sartor kan syfta på

Sartor Senter – ett köpcentrum i Fjells kommun, Norge
Sartor (djur)  – ett släkte fiskar